Potim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Potim (ort), São Paulo, 
 Potim (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar